Miejscowości we Francji:
 Luray – miejscowość i gmina we Francji, w Regionie Centralnym, w departamencie Eure-et-Loir
Miejscowości w USA:
 Luray – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Russell
 Luray – wieś w stanie Missouri, w hrabstwie Clark
 Luray – miejscowość w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Hampton
 Luray – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Page
Gminy w USA:
 Luray (ang. Luray Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Russell

Zobacz też:
 Jaskinie w Luray – zespół jaskiń krasowych w pobliżu Luray w amerykańskim stanie Wirginia